Ludwik Zamenhof (1859–1917) – polski lekarz okulista żydowskiego pochodzenia, twórca języka esperanto
 Klara Zamenhof (1863–1924) – polska esperantystka żydowskiego pochodzenia, żona Ludwika Zamenhofa.
 Adam Zamenhof (1888–1940) – esperantysta, lekarz okulista i oficer Wojska Polskiego, syn Ludwika Zamenhofa i Klary Zamenhof
 Zofia Zamenhof (1889–1942) – lekarz pediatra i internista, córka Ludwika Zamenhofa i Klary Zamenhof
 Lidia Zamenhof (1904–1942) –  tłumaczka i pisarka, propagatorka esperanto, córka Ludwika Zamenhofa i Klary Zamenhof
 (1462) Zamenhof – planetoida